Латышский

 Латышский - один из двух восточнобалтийских языков. 
 Латышский - посёлок в Кировской области.